Jana Synková ist der Name folgender Personen:

* Jana Synková (Politikerin) (* 1931), tschechische Politikerin
 Jana Synková (Schauspielerin) (* 1944), tschechische Schauspielerin 
 Jana Synková, bekannt als Yana Gupta (* 1979), tschechisches Model und Schauspielerin